Неделько () — фамилия.

Известные носители 
 Неделько, Александра Андреевна (род. 1994) — белорусская атлетка, рекордсменка. 
 Недилько, Виталий Михайлович (род. 1982) —  украинский футболист.
  — украинская оперная певица (сопрано).
 Неделько, Фёдор Никитович (1924—2012) — полный кавалер ордена Славы.